Пелаэс () — испанская фамилия. Известные носители:

 Пелаэс, Амелия (1896—1968) — кубинская художница.
 Пелаэс, Анхелина (род. 1944) — мексиканская актриса.
 Пелаэс, Вики (род. 1956) — бывшая гражданка США перуанского происхождения, колумнист нью-йоркского издания «El Diario La Prensa».
 Пелаэс, Вильфредо (1930—2019)  — уругвайский баскетболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1952 года.
 Пелаэс, Гонсало (?—1138) — крупный астурийский магнат.
 Пелаэс, Пелайо (1056—1092/1095) — астурийский магнат, член высшего дворянства.
 Пелаэс, Рикардо (род. 1963) — мексиканский футболист, нападающий.
 Пелаэс, Эммануэль (1915—2003) — филиппинский политик, вице-президент (1961—1965), министр иностранных дел Филиппин (1961—1963).